Okudzhava steht für:
 (3149) Okudzhava, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Okudschawa (die deutsche Transkription) steht für:
 Bulat Schalwowitsch Okudschawa (1924–1997), russisch-sowjetischer Dichter, Chansonnier und Schriftsteller